Mount Mitchell kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Mitchell, Antarktis,

Australien 

 Mount Mitchell, Queensland, berg,

Kanada 

 Mount Mitchell, Alberta, berg, 
 Mount Mitchell, British Columbia, berg,

USA 

 Mount Mitchell, berg, North Carolina, Yancey County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar